gmina Oleśnica – gmina wiejska, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie
 gmina Oleśnica – gmina miejsko-wiejska, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie
dawne gminy:
 gmina Oleśnica – dawna gmina, powiat koniński, woj. poznańskie
 gmina Oleśnica Mała – dawna gmina, powiat oławski, woj. wrocławskie